Робиллард (Robillard) — французская фамилия бретонского происхождения, распространена в Канаде и США.
 Александер Робиллард (1843-1907) — канадский политик из Онтарио.
 Оноре Робиллард (Honoré Robillard, 1835 – 1914) — канадский политик, брат Александра Робиларда.
 Дж. Хавьер Робилард (G. Xavier Robillard) — американский писатель юморист.
 Робиллард, Мелани (род. 1982) — немецкая кёрлингистка.